Ring est un mot anglais, néerlandais et allemand (avec une majuscule : ) signifiant « anneau » dans tous les sens du terme (mathématiques, bague…). En anglais il signifie aussi « sonner ».

Patronyme 

 Cyril Ring (1892-1967), acteur de cinéma américain
 Ray Ring (1949-), journaliste et auteur américain de roman policier ;
 Tommy Ring (1930-1997), footballeur écossais ;
 Margaret Ring, pseudonyme du romancier français Philippe de Baleine ;
 Mark Ring (1962-), joueur international de rugby à XV gallois ;
 Michelle Ring (1967-), joueuse internationale canadienne de soccer ;
 Sebastian Ring (1995-), footballeur suédois.

Sport

Sports de combat 
Dans plusieurs sports de combat (notamment la boxe et le catch), le ring est un espace carré de 6 à  de côté délimité par des cordes (3 en général) où ont lieu les combats. Il y a deux coins pour les combattants et deux coins appelés « coins neutres ».
 Ring de boxe
 Ring Magazine

Sport automobile 
 « Ring » signifie circuit en allemand. Ce mot est devenu le nom simplifié d'un des plus célèbres circuits d'Allemagne, le Nürburgring.

Sport canin 
 Ring français, incluant des épreuves d'assouplissements et du mordant sportif.

Voies périphériques

Allemagne 
 Le Ring de Berlin, voie autoroutière également nommée Bundesautobahn 10.

Autriche 
 Le Ring de Vienne est le boulevard circulaire qui encercle son centre-ville historique ().

Belgique 

 Le Ring de Bruxelles.
 Le Ring d'Anvers.
 Le Ring de Gand.

Termes géographiques 
 Le Ring, terme utilisé par les géographes dans le sens allemand et qui signifie « anneau », il rappelle l’or du Rhin, mais définit en réalité le croissant fertile de l'Europe (la Rhénanie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et Sud de l'Angleterre).
 Un ring, fortification d'une zone étendue ; on la rencontre en Irlande au Haut Moyen Âge et chez les Avars face aux Carolingiens, notamment.
 Ring, un hameau de la commune de Harenkarspel, province de la Hollande-Septentrionale, aux Pays-Bas.
 Ring, zone gaélophone dans le comté de Waterford, en Irlande.

Arts et culture

Architecture 
 Der Ring est un collectif d'architectes allemands ayant existé de 1926 à 1933. Ce collectif aida à faire la transition entre l'architecture expressionniste et l'architecture fonctionnaliste.

Bande dessinée 
 Ring, série de mangas issue du roman Ring de Kōji Suzuki.

Cinéma 
 Le Ring ou Le Masque de cuir () est un film britannique d'Alfred Hitchcock (1927).
 Ring est un film japonais de Hideo Nakata (1998), qui fera l'objet du remake Le Cercle (2002).
 The Ring Thing, film suisse de Marc Schippert, sorti en 2004.
 Le Ring est un film québécois d'Anaïs Barbeau-Lavalette (2007).
 The Ring Thing, court métrage allemand de Friederike Jehn, sorti en 2015.
 The Ring Thing, film américain de William Sullivan, sorti en 2017.

Jeu vidéo 
 Ring et Ring II sont des jeux vidéo basés sur les illustrations de Philippe Druillet transposant l'univers de L'Anneau du Nibelung dans un univers de science-fiction.
 Ring est une série de systèmes d'arcade composée de RingEdge et RingWide, deux systèmes de jeux vidéo fabriqués par Sega.

Musique 
 Der Ring des Nibelungen, abrégé couramment en Ring, et traduit par « l'Anneau du Nibelung », est le surnom d'un cycle de quatre opéras composé par Richard Wagner.
 Ring est un album de Gary Burton sorti en 1994.
 Ring est le  de Kato Miliyah sorti en 2009.

Édition 
Ring, une maison d'édition française.

Informatique 
 Un anneau de protection ou ring désigne un anneau de protection mis en œuvre par un processeur et un système d'exploitation.
 Le Token Ring est un protocole de réseau local.
 Ring, est l'ancien nom d'un logiciel libre de voix sur IP, maintenant nommé Jami.
 Ring, un langage de programmation.

Entreprise 
 Ring, entreprise américaine de sonnettes connectées.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme